Државни пут 100 Хоргош—Нови Сад—Београд је пут IIА реда који повезује Бачку са Сремом и Београдом.

Траса пута

Извори 

Државни путеви IIА реда